Die Fußball-Oberliga Nord 1979/80 war die sechste Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der VfB Oldenburg mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. SC Göttingen 05. Der VfB Oldenburg stieg direkt in die 2. Bundesliga auf, während die Göttinger den Aufstieg nach zwei Entscheidungsspielen gegen den Meister der Oberliga Berlin BFC Preussen schafften.

Der VfB Oldenburg nahm außerdem an der Amateurmeisterschaft teil, wo die Mannschaft im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten FC Augsburg ausschied.

Der TSR Olympia Wilhelmshaven und der Blumenthaler SV stiegen in die untergeordnete Verbandsliga Niedersachsen bzw. Verbandsliga Bremen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Hummelsbütteler SV und der Lüneburger SK in die Oberliga Nord auf. Mit dem SV Arminia Hannover und dem OSC Bremerhaven kamen zwei Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu. 


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur 

1979
Fußballsaison 1979/80